Poduri se poate referi la:

 Poduri, Alba
 Poduri, Argeș
 Poduri, Bacău
 Poduri, Mureș
 Poduri, Vrancea

 Poduri-Bricești
 Râul La Poduri

Vezi și 
 Podeni (dezambiguizare)
 Podenii